La Superliga serba di pallavolo femminile 2010-2011 si è svolta dall'8 ottobre 2010 al 22 aprile 2011: al torneo hanno partecipato 10 squadre di club serbe e la vittoria finale è andata per la seconda volta consecutiva alla .

Regolamento
Il campionato si è svolto con una prima fase dove le dieci squadre si sono incontrate in un girone all'italiana con gare d'andata e ritorno per un totale di 18 giornate. Al termine della regular season:
 Le prime otto classificate hanno partecipato ai play-off scudetto, strutturati in quarti di finali, semifinali e finali, con il primo turno giocato al meglio delle due vittorie su tre gare e quelli successivi giocati al meglio delle tre vittorie su cinque gare.
 La penultima classificata disputa i play-out contro la seconda classificata della Prva Liga, strutturati in una finale giocata al meglio di tre vittorie su cinque gare: la vincente dello spareggio ha ottenuto il diritto a partecipare alla Superliga 2011-12 mentre la perdente disputerà la Prva Liga 2011-12.
 L'ultima classificata è retrocessa in Prva Liga.

Squadre partecipanti

Formazioni

Campionato

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off

Tabellone

Risultati

Play-out

Collegamenti esterni
 

Pallavolo nel 2010
Pallavolo nel 2011
 2010-2011